Серру-Ларгу:

 Серру-Ларгу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Серру-Ларгу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.